Nána (szlovákul Nána), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Alsónána, Tolna megye, Szekszárdi járás
Bakonynána, Veszprém megye, Zirci járás
Felsőnána, Tolna megye, Bonyhádi járás
Kisnána, Heves megye, Gyöngyösi járás
Tiszanána, Heves megye, Hevesi járás